Population du Nouveau-Brunswick depuis 1851

Notes et références